Воево́да подля́шский — должностное лицо Великого княжество Литовского, а затем Королевства Польского. Руководитель Подляшского воеводства, от имени которого с 1569 года заседал в Сенате Речи Посполитой.

!